Уропорфириноген:

 Уропорфириноген I — органическое вещество, тетрапиррол.
 Уропорфириноген III — промежуточное звено в биосинтезе протопорфирина.